Юлий Моисеевич Фогельман (1 января 1905 — 12 августа 1970) — советский режиссёр и кинооператор.

Фильмография 
Режиссёр:
  — Пока не поздно
  — Друг песни

Оператор:
 1933 — Дезертир
  — Гармонь
  — Случайная встреча
  — Дума про казака Голоту
  — Борьба продолжается
  — Гибель «Орла»
  — Боевой киносборник № 1 (эпизод «Сон в руку»)
  — Пятнадцатилетний капитан
  — Мальчик с окраины
  — Нестерка
  — После шторма
  — Пока не поздно
  — Красные листья
  — В дождь и в солнце
  — Друг песни
  — Телефонистка
  — Где Ахмед?
  — Любовь и лимандры
  — Запомним этот день

Ссылки 
 Биография Юлия Фогельмана на сайте kino-teatr.ru
 
 Юлий Фогельман на сайте КиноПоиск 

Персоналии по алфавиту
Кинооператоры СССР
Кинооператоры России
Кинорежиссёры СССР